Le mot morganatique a plusieurs acceptions en langue française :
 Dans le droit successoral des souverains allemands, le mariage morganatique impliquait que le prince (ou la princesse) était exclu(e) de la maison souveraine, déchu(e) – ainsi que ses enfants – de ses droits au trône ; cependant l'empereur pouvait lever l'exclusive et permettre aux enfants de succéder à leur père. On parle aussi d'épouse morganatique et de branche morganatique ; le mot lui-même vient du vieil allemand *morgangeba (allemand moderne Morgengabe) signifiant « don du matin » car l'épouse ne recevait rien d'autre que le don du matin.
 Dans le langage courant et dans la langue littéraire, « morganatique » s'applique à tout mariage entre personnes de rang social très différent ; par exemple l'ouvrière qui épouse le fils de son patron pourra faire figure d'épouse « morganatique ». Le TLFi reprend l'exemple «  de Maintenon fut l'épouse morganatique de  », alors que la notion de mariage morganatique n'a jamais eu d'existence juridique en France. On rencontre même l'adverbe « morganatiquement » au sens de « clandestinement ».
 L'effet morganatique est un phénomène optique aussi connu sous le nom de fata Morgana.
 .

Voir aussi 
Hypergamie

Notes et références